Суперкубок Ісландії з футболу 2003 — 34-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 березня 2003 року між чемпіоном Ісландії клубом КР та володарем кубка Ісландії клубом Фількір.

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Ісландії на rsssf 

2003
Ісландія
2003 в Ісландії